Я́мница () — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Ямницкой сельской общины.

Население по переписи 2001 года составляло 3358 человек. Занимает площадь 20,76 км². Почтовый индекс — 77422. Телефонный код — 03436.

Персоналии 
 Иван Смицнюк — защитник прав крестьян.

Ссылки 
 Ямница на сайте Верховной рады Украины